Steffelsöd ist der Ortsname von

 Steffelsöd (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Steffelsöd (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut, Bayern